Lasiurus (plantengeslacht), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae)
 Lasiurus (vleermuisgeslacht)